Мудаширу Бабатунде Лаваль (; 8 июня 1954, Абеокута — 6 июля 1991, Ибадан) — нигерийский футболист, полузащитник. Победитель Кубка африканских наций 1980 года.

Клубная карьера 
До того, как стать футболистом Лаваль работал механиком. В 1975 году состоялся его дебют за клуб «Шутинг Старз», где он играл на протяжении многих лет. В 1976 году он помог клубу выиграть первый континентальный титул, африканский Кубок обладателей Кубков, а «Шутинг Старз» стал первой нигерийской командой, добившейся это. В 1985 году клуб был расформирован военным губернатором и Лавалю пришлось ненадолго покинуть команду. Вернулся в команду спустя четыре сезона в должности играющего помощника тренера.

Международная карьера 
В январе 1975 года Лаваль дебютировал за сборную Нигерии против Камеруна. Лаваль стал первым футболистом на континенте, который выступал на пяти розыгрышах Кубков африканских наций подряд (1976—1984). Лаваль привёл Нигерию к её первому титулу в Кубке африканских наций в 1980 года у себя на родине. В том же 1980 году вместе с командой он участвовал на летних Олимпийских играх, проходивших в СССР.

В течение 10 лет Лаваль был одним из основных игроков национальной сборной Нигерии. Последний матч за сборную Лаваль сыграл 18 августа 1985 года, когда Нигерия проиграла Замбии в отборочной игре Кубка африканских наций 1986. В общей сложности он сыграл за сборную 86 матчей и забил 12 голов.

Смерть 
Лаваль умер в своём доме в 1991 году. После смерти стадион Ашеро был назван в его честь.

Достижения 
 «Шутинг Старз»
 Чемпион Нигерии (3): 1976, 1980, 1983
 Обладатель Кубка Нигерии (2): 1977, 1979
 Обладатель Кубка Кубков КАФ (1): 1976
 «Абиола Бейбз»
 Обладатель Кубка Нигерии (1): 1987
 Сборная Нигерии
 Победитель Кубка африканских наций (1): 1980
 Финалист Кубка африканских наций (1): 1984
 3-е место на Кубке африканских наций (2): 1976, 1978

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нигерии
Игроки сборной Нигерии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1980 года
Игроки ФК «Шутинг Старз»
Игроки ФК «Абиола Бейбз»